Seebohm ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Seebohm (1831–1916), deutscher Arzt und Politiker
 Alison Seebohm (1939–2015), britische Schauspielerin
 Emily Seebohm (* 1992), australische Schwimmerin

 Guiscard Friedrich Aldous Seebohm (* 1970), deutscher Molekularbiologe, Physiologe und Hochschullehrer 
 Hans Seebohm (1871–1945), deutscher Konteradmiral
 Hans-Christoph Seebohm (1903–1967), deutscher Politiker
 Henry Seebohm (1832–1895), englischer Ornithologe
 Johann Seebohm  (1793–1866), deutscher Kaufmann und Politiker
 Kurt Seebohm (1870–1946), deutscher Montanindustrieller
 Richard Seebohm (1871–1945), deutscher Verwaltungsjurist
 Rudolf Seebohm (1834–1901), deutscher Unternehmer 
 Thomas M. Seebohm (1934–2014), deutscher Philosoph